MON oder Mon steht als Abkürzung für:
 Monaco, olympisches Länderkürzel
 AS Monaco, Fußballverein
 Mongolei (UNDP-Code)
 Mixed Oxides of Nitrogen, Oxidator
 Monarch Airlines, britische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Museu Oscar Niemeyer in Curitiba, Brasilien
 Musikbund von Ober- und Niederbayern
 Montag, Wochentag
 Monoceros, Sternbild, siehe Einhorn (Sternbild)

Mon ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Mon Menéndez (1801–1882), spanischer Politiker und Diplomat
 Francisco Millán Mon (* 1955), spanischer Politiker (PP), MdEP
 Franz Mon (1926–2022), deutscher Dichter
 Mjertyn Moń (1848–1905), deutscher Lehrer, Volkskundler und Sprachwissenschaftler
 Shameer Mon (* 1983), indischer Sprinter

Mon steht für:

geographische Objekte:
 Mon (Indien), Stadt in Nagaland, Indien
 Mon (Distrikt), Verwaltungsdistrikt in Nagaland, Indien
 Mon GR, Gemeinde im Kanton Graubünden, Schweiz
 Mon-Staat, Verwaltungseinheit von Myanmar
 Møn, Insel in der Ostsee
 Môn, walisischer Name von Anglesey, Insel in der Irischen See

Sonstiges:
 Mon, Volk in Myanmar und Thailand
 Mon (Japan), japanisches Familiensymbol
 Mon (Sprache), Sprache der Mon
 Mon (Währung), japanische Währung

MON als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Städteregion Aachen und Kreis Düren (für Monschau)

mon steht für:
 Mongolische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Monn
 Mohn (Begriffsklärung)

Abkürzung